Cobre kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Municipio de El Cobre, kommun, Provincia de Santiago de Cuba, 
 El Cobre (ort i Kuba), Provincia de Santiago de Cuba, 

Robotskapade Kubaförgreningar